

Персоналії
 Едді Тернбулл (1923 — 2011) — шотландський футболіст і футбольний тренер.
 Малкольм Тернбулл, Малкольм Блай Тернбулл (англ. Malcolm Bligh Turnbull; нар. 24 жовтня 1954(19541024), Сідней) — австралійський політик.
 Ян Тернбулл (англ. Ian Turnbull, нар. 22 грудня 1953, Монреаль) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Інше
 7863 Тернбулл (7863 Turnbull) — астероїд головного поясу, відкритий 2 листопада 1981 року.
 Клан Тернбулл (шотл. - Clan Turnbull) - один з кланів рівнинної частини Шотландії - Лоулендсу.